() — разделы Википедии на азербайджанском языке.

Был создан в 2002 году. Первая статья появилась в апреле 2004 года, а раздел выделился в самостоятельный в декабре с 33 статьями.

До 2015 года, в отличие от большинства других Википедий, в Азербайджанской Википедии статьи писались при помощи двух алфавитов: как латинского, так и арабского. Это связано с тем, что если азербайджанцы, живущие в Азербайджане, пользуются латиницей, азербайджанцы, живущие в Иране, пользуются арабским письмом.

22 июля 2015 года раздел Википедии на азербайджанском языке с арабским алфавитом начал своё полное отдельное существование от Азербайджанской Википедии с латинским.

Основные статистические показатели

Количественные 
По состоянию на    года азербайджанский раздел Википедии с латинским алфавитом содержит  . Зарегистрировано  , из них  совершили какое-либо действие за последние 30 дней,   имеют статус администратора. Общее число правок составляет .

Азербайджанский раздел Википедии с латинским алфавитом занимает  место по количеству статей среди всех разделов.

По состоянию на    года азербайджанский раздел Википедии с арабским алфавитом содержит  . Зарегистрировано  , из них  совершили какое-либо действие за последние 30 дней, администраторов нет. Общее число правок составляет .

Качественные 
Качество энциклопедии в целом измерить непросто. Одним из относительных показателей развитости отдельных языковых разделов, который было предложено использовать ещё в 2006 году, является так называемая «глубина». При расчёте «глубины» принимается во внимание соотношение между служебными страницами и статьями в общем количестве страниц языкового раздела, а также среднее количество правок на каждую статью. По глубине (29) на 27 марта 2014 года Азербайджанская Википедия занимала 25-е место среди 42 разделов Википедии, имеющих свыше 100 тысяч статей.

По состоянию на    в азербайджанском разделе Википедии с латинским алфавитом 124 избранных статей и 67 хороших статьи.

На 4 марта 2014 года по объёму тысячи статей, которые должны быть в каждой Википедии, азербайджанская Википедия занимает 54-е место среди других языковых разделов.

Посещаемость 
Азербайджанская Википедия находится на 46 месте по посещаемости среди всех разделов Википедии — количество просмотров её страниц составляет около 7 500 в час (по состоянию на февраль 2014 года).

Участники

Географическое распределение участников 
По состоянию на март 2014 года свыше 200 википедистов указывали в качестве места своего проживания Азербайджан или его города.

История 

 2 июня 2002 года — создан раздел Википедии на азербайджанском языке.
 9 марта 2007 года — 5 000 статей.
 22 июля 2007 года — 10 000 статей.
 29 июля 2011 года — 75 000 статей (5 819 из которых на арабском алфавите). 75 тысячная статья  (на арабском алфавите) была создана .
 7 августа 2011 года — в результате деятельности бота  статья  стала 10 000 статьёй в AzWiki, написанной на арабском алфавите, а позже статья  стала 80 000-й среди всех статей в AzWiki.
 Долгое время раздел занимал 2-е место среди Тюркских Википедий, однако в октябре 2011 года был обойдён Казахским, а в 2013 году ещё и Узбекским.
 17 сентября 2012 года — 90 000 статей.
 10 марта 2014 года — в столице Азербайджана, городе Баку с целью подготовки плана деятельности по развитию Википедии на азербайджанском языке был проведён первый национальный форум википедистов.
 25 марта 2014 года — 100 000 статей.
 11 марта 2015 года — 99 999 статей.
 12 марта 2015 года — 100 000 статей.
 31 марта 2015 года — 98 384 статей.
 1 апреля 2015 года — 97 949 статей.
 14 апреля 2015 года — 95 873 статей (окончательно удалены все статьи с арабским алфавитом).
 22 июля 2015 года — создание отдельной Википедии на азербайджанском с арабским алфавитом.
 29 октября 2015 года — 100 000 статей.
 24 сентября 2019 года — 150 000 статей.

Логотип

Примечания

Ссылки 

 Заглавная страница Азербайджанской Википедии
 Диаграммы статистики Азербайджанской Википедии 
 Vikipediya kollektiv bilik mənbəyidir
 Vikipediyada bizə qarşı informasiya savaşı
 «NƏ QƏDƏR MÜMKÜNSƏ DAHA TEZ»

Сайты на азербайджанском языке
Энциклопедии на азербайджанском языке
Разделы Википедии
Сайты, появившиеся в 2004 году